Kingmatille (buurtschap), een buurtschap in de Friese gemeente Waadhoeke
Kingmatille (windmolen), een poldermolen nabij het Friese dorp Dronrijp